Un journal en ligne, journal électronique, ou encore e-journal est un journal publié sur internet qui s'intéresse à toutes les informations politiques, économiques, culturelles ou sportives. La plupart des journaux électroniques sont gratuits, mais certains exigent de s'inscrire ou de s'abonner pour accéder à toutes les actualités.

Une grande majorité des journaux électroniques sont financés grâce aux annonces et aux publicités.

Ce type de publication en ligne s'inscrit dans le concept encore récent de .

Naissance et développement des journaux électroniques 
Ce type de journaux a fait son apparition dans les années 1990 grâce au développement d'Internet. Ce développement s'est fortement accéléré à partir du début des années 2000 en raison de la popularisation de l'accès à l'ADSL, aux technologies mobiles et au Web 2.0, jusqu'à toucher aujourd'hui plus de lecteurs que les journaux papier.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Journalisme en ligne
 Pure player
 Revue numérique
 Syndicat de la presse indépendante d'information en ligne (France)

Liens externes 

Presse en ligne